Wilhelm Brepohl ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Brepohl (Soziologe) (1893–1975), deutscher Soziologe und Volkskundler
 Wilhelm Brepohl (Heimatpfleger) (1913–2002), deutscher Heimatpfleger